Чемпионат Чехии по футболу 2006/2007 годов — 14-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Турнир стартовал 29 июня 2006 года, а завершился 27 мая 2007. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 534 мяча. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 10-й раз.

Турнирная таблица 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; +/- = Разница голов; О = Очки

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 6 голов
 «Баник» (Острава) — «Динамо» (Ческе-Будеёвице) — 5:1
 «Баник» (Острава) — «Кладно» — 5:1
 «СИАД» (Мост) — «Брно» — 4:2
 «Млада-Болеслав» — «Динамо» (Ческе-Будеёвице) — 4:2
 «Слован» (Либерец) — «Марила» (Пршибрам) — 5:1
 «Теплице» — «Славия» (Прага) — 2:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Виктория» (Пльзень) — «Славия» (Прага) — 0:4
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Брно» — «Динамо» (Ческе-Будеёвице) — 5:0
 «Спарта» (Прага) — «СИАД» (Мост) — 5:0

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на официальном сайте Первой лиги
 Статистика www.rsssf.com

2006/2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Чехии в 2006 году
Спорт в Чехии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007